Марзия Юсуф кызы Даву́дова (, ; 1901—1962) — азербайджанская, советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1949).

Биография 
Марзия Давудова родилась  года в Астрахани, в татарской семье.

С 1917 года — на сцене Астраханского татарского драматического театра.

С 1920 года — актриса Азербайджанского драматического театра в Баку.

Председатель Азербайджанского театрального общества (1956—1961).

Член КПСС с 1942 года. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР (2-5-го созыва).

Скончалась в Баку 6 января 1962 года (по другим источникам — 5 января и 9 января). Похоронена на Аллее почётного захоронения.

Семья 
 Первый союз — Аббас-Мирза Шарифзаде (1893—1938), актёр, режиссёр. Народный артист Азербайджанской ССР (1936). Один из первых азербайджанских кинорежиссёров. Репрессирован в 1938 году. Вступили в отношения в 1923, расстались в 1928 году. 
 Дочь — Фирангиз Шарифова (1924—2014), актриса. Народная артистка Азербайджанской ССР (1969).
 Второй союз — Ульви Раджаб (1903—1938), актёр. Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1933). Поженились в 1930 году. 
 Сын — Рауф (род. 1931)

Звания и награды 
 Заслуженная артистка Азербайджанской ССР (1933)
 Народная артистка Азербайджанской ССР (1936)
 Народная артистка СССР (1949)
 Сталинская премия второй  степени (1948) — за  роль Гюльзар в спектакле «Утро Востока» Э.Г. Мамедханлы
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1946 и 1949) 
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 медали

Творчество

Роли в театре 

  — «Айдын» Дж. Джаббарлы — Гюльтекин
  — «Королевский брадобрей» А. В. Луначарского — Бланка
  — «Октай эль оглы» Дж. Джаббарлы — Фиренгиз
  — «На дне» М. Горького — Настя
  — «Гамлет» У. Шекспира — Гертруда
  — «Невеста огня» Дж. Джаббарлы — Солмаз
  — «Севиль» Дж. Джаббарлы — Севиль
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Любовь Яровая
  — «Алмас» Дж. Джаббарлы — Яхши
  — «Страх» А. Н. Афиногенова — Клара
  — «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — Оксана
  — «Шейх Санан» Г. Джавида — Хумар
  — «Сиявуш» Г. Джавида — Судабэ'
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Кручинина  — «Макбет» У. Шекспира — леди Макбет  — «Вагиф» С. Вургуна — Хураман  — «Ханлар» С. Вургуна — Гызьетер  — «Фархад и Ширин» С. Вургуна — Ширин  — «Король Лир» У. Шекспира — Гонерилья  — «Гроза» А. Н. Островского — Кабаниха  — «Васса Железнова» М. Горького — Васса Железнова «Утро Востока» Э. К. Мамедханлы — Гюльзар «Отелло» У. Шекспира — Дездемона.

 Роли в кино 
  — «Гаджи-Кара»
  — «Одна семья» — мать Наджафа  — «Огни Баку» — Ана-Ханум  — «Бахтияр» — эпизод  — «Двое из одного квартала» — Фатьма  — «Под знойным небом» — селянка  — «Настоящий друг» — Сенем  — «Кёроглы» — кормилица''

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Азербайджанский академический драматический театр
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 5-го созыва
Актрисы театра Азербайджана
Актрисы немого кино Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку